Stilja su naselje u sastavu Grada Vrgorca, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 320 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svetog Ivana Krstitelja

Izvori 

Vrgorac
Naselja u sastavu Grada Vrgorca